Laule ist der Familienname folgender Personen:

 Emmy Meyer-Laule (1899–1985), deutsche Politikerin (SPD), MdB
 Janusch Laule (* 1981), deutscher Radrennfahrer
 Johann Baptist Laule (1817–1895), deutscher Maler